Osoby o tym nazwisku:
 Aaron J. Katz − argentyński rabin
 Andreas Katz − niemiecki biegacz narciarski
 Bernard Katz − angielski elektrofizjolog, noblista
 Elias Katz − fiński lekkoatleta, olimpijczyk
 Hartmut Katz − niemiecki językoznawca uralista
 Janina Katz − polska pisarka
 Jon Katz − amerykański pisarz
 Martha Katz − amerykańska brydżystka
 Menke Katz − amerykański poeta
 Mike Katz − amerykański profesjonalny kulturysta
 Mîndru Katz − rumuńsko-izraelski pianista
 Omri Katz − amerykański aktor
 Nick Katz − amerykański matematyk
 Phil Katz − amerykański programista komputerowy
 Ralph Katz − amerykański brydżysta